Гельмут Колле (; ,  — , ) — немецкий -экспрессионист, длительное время работавший во Франции.

Жизнь и творчество 
Гельмут Колле родился в семье бактериолога Вильгельма Колле. Живописью стал заниматься ещё в ранней юности. В 1906 году его семья переехала в Берн, в 1917—1918 годах жил во Франкфурте-на-Майне. Здесь Г. Колле познакомился с известным торговцем предметами искусства и гомосексуалом Вильгельмом Уде, который стал покровителем молодого художника (В. Уде был старше его на 20 лет). Их сексуальное партнёрство продолжалось вплоть до смерти Г. Колле в 1931 году. В 1918 году Колле брал уроки у художницы Эрны Пиннер. В 1919—1922 годах он жил вместе с В. Уде в замке Лауэнштейн во Франкенвальде. в 1919—1920 годах Г. Колле сотрудничал с издаваемым В. Уде журналом Радость (Die Freude), в это же время много писал маслом и подписывал свои работы псевдонимом Гельмут фон. В 1922 году художник заболел эндокардитом, в том же году он с В. Уде уехал в Берлин. В 1924 году прошла первая персональная выставка произведений Г. Колле в дрезденском «салоне искусств Рихтер».

В 1924 году Г. Колле и В. Уде приехали во Францию, где Уде спонсировал живопись своей бывшей домработницы Серафины Луи. В Париже Г. Колле успешно выставлялся: так, на экспозиции в 1926 году в галерее Берг были распроданы почти все его картины. С этого момента художник отказался от псевдонима и начал подписывать полотна своим подлинным именем. При посредничестве В. Уде Г. Колле познакомился с Пабло Пикассо, Жоржем Браком и Анри Руссо, при этом картины, созданные Г. Колле, нашли высокую оценку со стороны Пикассо. В 1928 году Г. Колле, уже тяжело больной, вместе с В. Уде переехал в Шантийи. В 1929 году выставка его работ прошла в парижской галерее Жоржа Бернгейма, а в 1930 — в лондонской галерее Вертгейм. В 1932 году по инициативе В. Уде в парижской галерее Бонжан прошла ретроспектива творчества Г. Колле.

После смерти Г. Колле его творчество на родине было на длительное время предано забвению. Позднее выставки его работ состоялись в художественных музеях Ганновера, Гамбурга и Франкфурта-на-Майне (1952—1953), Хагена (1970), Мюнхена (1994—1995), Хемница (2010—2011) и Гамбурга (в Доме Эрнста Барлаха, с мая 2011). Во Франции полотна Г. Колле можно увидеть в музеях Гренобля, Санлиса и Витре.

Память 
В 1995 году Немецкой почтой была выпущена марка с изображением одного из полотен Г. Колле. После смерти художника ему посвятил одно из своих сочинений писатель Клаус Манн Художник Гельмут Колле (Der Maler Helmut Kolle, 1936). В снятом в 2008 году художественном фильме «Серафина» о наивном искусстве художницы Серафины Луи роль Г. Колле сыграл немецкий актёр Нико Рогнер.

Примечания

Литература 
 Wilhelm Uhde: Der Maler Helmut Kolle. Das Bildnis eines Frühvollendeten., Atlantis, Berlin; Zürich 1935
 Hartwig Garnerus: Der Maler Helmut Kolle. mit einem Vorwort von Helmut Friedel, München 1994, ISBN 3-88645-122-4
 Ingrid Mössinger u.a. (издатель): Helmut Kolle. Ein Deutscher in Paris., Edition Minerva, München 2010, ISBN 978-3938832738

Галерея 

Художники Германии XX века
Художники-экспрессионисты Германии
Художники-портретисты Германии
Мастера натюрморта Германии